Architrypethelium är ett släkte av svampar. Architrypethelium ingår i familjen Trypetheliaceae, ordningen Trypetheliales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Architrypethelium